Okręty US Navy o nazwie USS "Merrimack" lub "Merrimac", których nazwa pochodzi od rzeki Merrimack:

Pierwszy "Merrimack" był w służbie w latach 1798–1801. Nosił także nazwę "Monticello", zatopiony w pobliżu Cape Cod.
Drugi "Merrimack" był w służbie w latach 1856–1860. Na jego kadłubie został zbudowany okręt CSS "Virginia"
Trzeci "Merrimac" był bocznokołowym parowcem. W służbie w latach 1864–1865.
Czwarty "Merrimac" był węglowcem będącym w służbie w US Navy w 1898. 
Piąty "Merrimack" (AO-37) był zbiornikowcem floty typu Kennebec. W służbie w latach 1942–1954, brał udział w działaniach II wojny światowej zarówno na Pacyfiku jak i na Atlantyku.
Szósty "Merrimack" (AO-179) był zbiornikowcem floty typu Cimarron. W służbie w latach 1981–1998.

Merrimack